Соревнования в тройном прыжке у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 8 и 10 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в тройном прыжке являлась Патрисия Мамона из Португалии.

Лидер европейского сезона Екатерина Конева не получила от Европейской легкоатлетической ассоциации допуск к участию в чемпионате Европы в качестве нейтрального атлета. Выступать в составе сборной она также не имела возможности в связи с отстранением российских легкоатлетов от международных стартов из-за допингового скандала.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 14,05 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 8 августа 2018 года. В сектор вышли 29 участниц. Действующая чемпионка Европы Патрисия Мамона сложила свои полномочия, заняв только 16-е место и не пробившись в основные соревнования. Трёхкратной чемпионке Европы Ольге Саладухе для выполнения квалификационного норматива не хватило всего одного сантиметра.

Финал 
Основные соревнования в тройном прыжке у женщин состоялись 10 августа 2018 года. Турнир начался с хорошей попытки Кристин Гириш из Германии на 14,45 м, которая стала новым личным рекордом для спортсменки. Превзойти этот результат в дальнейшем смогла только Параскеви Папахристу из Греции. Среди всех участниц у неё был лучший результат в 2018 году, 14,60 м; во втором прыжке Папахристу повторила его, и этого оказалось достаточно для победы. Греческая легкоатлетка завоевала вторую медаль чемпионата Европы, в 2016 году в её активе была бронза. Впервые призёрами континентального первенства стали спортсменки из Германии и Испании: Кристин Гириш взяла серебро, а Ана Пелетейро — бронзу.

Примечания

Ссылки 
 

тройной